Hideyuki Ujiie – ex calciatore giapponese
 Ujiie Naotomo – samurai del periodo Sengoku
 Ujiie Yukihiro – samurai della fine del periodo Sengoku e inizio di quello Edo